Kes est un nom qui peut désigner :
 , le nom des prêtres des Juifs en Éthiopie ;
 Kes, un film de Ken Loach (1969) ;
 Kes, un personnage de Star Trek.

Kes est un sigle qui peut signifier :
 Kaspersky Endpoint Security, version 10 de l'antivirus de Kaspersky Lab.

Kes est une abréviation qui peut signifier :
 Kesteven, un catalogue astronomique recensant divers sources de rayonnement radio.

KES est un code qui peut signifier :
 shilling, la monnaie du Kenya, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 El Kelaâ des Sraghna, une province du Maroc, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:MA).

Code